Walentin Christow ist der Name folgender Personen

* Walentin Christow (Gewichtheber, 1956) (* 1956), bulgarischer Gewichtheber
 Walentin Christow (Gewichtheber, 1994) (* 1994), aserbaidschanischer Gewichtheber bulgarischer Herkunft